Тихомирово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Тихомирово — село в общине Раднево Старозагорской области.

Россия 
Тихомирово — деревня в Клинском районе Московской области.